Nach dem deutschen Physiker Max Planck (1858–1947) wurden mehrere Gymnasien in Deutschland benannt.

Liste 
 Max-Planck-Gymnasium (Berlin)
 Max-Planck-Gymnasium (Bielefeld)
 Max-Planck-Gymnasium (Delmenhorst)
 Max-Planck-Gymnasium (Dortmund)
 Max-Planck-Gymnasium (Duisburg)
 Max-Planck-Gymnasium (Düsseldorf)
 Max-Planck-Gymnasium (Gelsenkirchen)
 Max-Planck-Gymnasium (Göttingen)
 Max-Planck-Gymnasium (Groß-Umstadt)
 Max-Planck-Gymnasium Heidenheim
 Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe
 Max-Planck-Schule (Kiel) 
 Max-Planck-Gymnasium (Lahr)
 Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen
 Max-Planck-Gymnasium (München)
 Max-Planck-Gymnasium Nürtingen
 Max-Planck-Schule (Rüsselsheim am Main)
 Max-Planck-Gymnasium (Saarlouis)
 Max-Planck-Gymnasium Schorndorf
 Max-Planck-Gymnasium (Trier)

Einzelnachweise 

Planck, Max
!